Сент-Антоне́н-де-Сомме́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на захід від Парижа, 75 км на південний захід від Руана, 45 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Антонен-де-Соммер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Антонен-де-Соммер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер